Математическая константа или математическая постоянная — величина, значение которой не меняется; в этом она противоположна переменной. В отличие от физических постоянных, математические постоянные определены независимо от каких бы то ни было физических измерений.

Некоторые избранные постоянные 
Использованные сокращения: И — иррациональное число, А — алгебраическое число, Т — трансцендентное число, ? — неизвестно; мат — обычная математика, ТЧ — теория чисел, ТХ — теория хаоса, комб — комбинаторика, АИТ — алгоритмическая теория информации.

См. также 
 Постоянная
 Число

Примечания

Литература 
 Steven R. Finch, Mathematical Constants. Cambridge, 2003 (ISBN 0-521-81805-2)

Ссылки 
 Mathematical Constants — страница Стивена Финча

Константы
К